Le terme Challenge Cup est utilisé à l'occasion de diverses compétitions sportives :
En rugby à XIII :
Coupe d'Angleterre de rugby à XIII.
En handball :
ancien nom de la Coupe européenne masculine de handball.
ancien nom de la Coupe européenne féminine de handball.
En football :
AFC Challenge Cup, compétition de football de la Confédération asiatique de football.
Challenge Cup, compétition de football austro-hongroise.
NWSL Challenge Cup, compétition féminine de soccer américaine.
Scottish Challenge Cup.
ancien nom de l'U.S. Open Cup.
En hockey sur glace :
1979 Challenge Cup.
En rugby à XV :
Coupe du pays de Galles de rugby à XV.
Challenge européen de rugby à XV.
En volley-ball :
Challenge Cup
Challenge Cup féminine
En hippisme
Challenge Cup